Гаютино — название населённых пунктов.

Россия 
 Гаютино — село в Пошехонском районе Ярославской области.
 Гаютино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.